Вильярехо-де-Фуэнтес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 128,28 км². Население — 692 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки